Gli Spirulidi (Spirulida Stolley, 1919) sono un ordine di cefalopodi coleoidi appartenenti al superordine dei decapodiformi.

Attualmente l'ordine conta un'unica specie vivente (Spirula spirula, spesso considerata affine alle seppie), ma in passato esso ebbe una certa diffusione (sebbene senza mai contare un gran numero di specie), con la presenza di numerose famiglie estinte:

Classe Cephalopoda
 Superordine Decapodiformes
 Ordine Spirulida
Sottordine Groenlandibelina †
 Famiglia Groenlandibelidae †
 Famiglia Adygeyidae †
 Sottordine Belopterina †
 Famiglia Belemnoseidae †
 Famiglia Belopteridae †
 Sottordine Spirulina
 Famiglia Spirulirostridae †
 Famiglia Spirulirostrinidae †
 Famiglia Spirulidae
 Incertae sedis
 Famiglia Shimanskyidae †

Bibliografia
 
 
 

Coleoidea